Dolní Dvůr je název, jenž má v České republice více sídel:
 Dolní Dvůr – obec v okrese Trutnov
 Dolní Dvůr (okres Havlíčkův Brod) – část obce Lipnice nad Sázavou